Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 2018 года — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных их спортсменами на протяжении XXIII зимних Олимпийских игр, которые прошли в Пхёнчхане, Республика Корея, с 9 по 25 февраля 2018 года.

Всего разыграно рекордное за всю историю зимних Олимпийских игр количество комплектов медалей — 102. Ниже представлен список всех стран, которые выиграли хотя бы одну медаль в соревнованиях на Олимпийских Играх в Пхёнчхане.

Неофициальный медальный зачёт 
Отсортирован по количеству золотых медалей, при равном количестве золотых — по количеству серебряных, при равных количествах золотых и серебряных — по количеству бронзовых.

Ссылки 
 Медальный зачёт на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года

Зимние Олимпийские игры 2018
Итоги зимних Олимпийских игр